Bjerre (plaats), plaats in Denemarken
 Bjerre (parochie), parochie in Denemarken